Jonc noueux est un nom vernaculaire porté indifféremment par plusieurs espèces de plantes différentes du genre Juncus :
 Juncus articulatus
 Juncus nodosus
 Juncus subnodulosus

Notes et références 

Nom de plante ambigu